Emilio Chiocchetti – filosofo e religioso italiano
 Renzo Chiocchetti – fondista italiano